Camrose kan syfta på följande:

 Camrose, Kanada, ort i Alberta, Kanada
 Camrose, Wales, ort i Wales, Storbritannien